Srebrne krzesło – powieść C.S. Lewisa
 Srebrne krzesło – miniserial BBC